Департамент Чиклигаста  () — департамент в Аргентине в составе провинции Тукуман.

Территория — 1267 км². Население — 75,1 тыс.человек. Плотность населения — 59,3 чел./км².

Административный центр — Консепсьон.

География 
Департамент расположен на западе провинции Тукуман.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Монтерос
 на востоке — с департаментом Симока
 на юге — с департаментом Рио-Чико
 на западе — с провинцией Катамарка

Административное деление
Департамент включает 7 муниципалитетов:

Консепсьон
Альпачири-и-Эль-Молино
Альто-Верде-и-Лос-Гучеас
Аркадия
Гастона-и-Белича
Ла-Тринидад
Мединас

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Тукуман